Prince, artiestennaam van Prince Rogers Nelson, een Amerikaans popartiest

Daarnaast ook naar:
Prince (album), het tweede album van de Amerikaanse popartiest Prince
Prince (koek), een koekje en koekjesmerk
Prince (rederijkers), de beschermheer van een rederijkerskamer
Princé, een gemeente in de Franse regio Bretagne
een Australisch historisch motorfietsmerk; zie David Citroen
Miguel Prince (1957), een Colombiaans voetballer en voetbalcoach
Joseph Prince, Singaporese predikant

Zie ook 
PRINCE2, een gestructureerde methode voor projectmanagement
Prins of Prinses, de hoogste adellijke titel, maar kan ook een (lagere) vorstelijke titel zijn